Canin steht für:
 Kanin (Julische Alpen), Gebirgsstock der Julischen Alpen auf der Grenze zwischen Italien und Slowenien
 Großer Kanin, 2587 m, Hauptgipfel im gleichnamigen Gebirgsstock

Canin ist der Familienname folgender Personen:

Siehe auch:
 Kanin (Begriffsklärung)
 Canini (Begriffsklärung)
 Royal Canin